Der lange Weg ist der Name folgender Filme:

 Der lange Weg (1990), US-amerikanischer Film von Richard Pearce
 The Way Back – Der lange Weg, US-amerikanische Literaturverfilmung von Peter Weir aus dem Jahr 2010
 Der lange Weg (2016), US-amerikanischer Fernsehfilm von Jay Roach 

Siehe auch:
 Der lange Weg nach Hause
 Langer Weg der Dolomiten, Radwanderweg in Italien
 Langer Weg